Die News of the World Darts Championship 1988 (offiziell: „News of the World“ International Championship) war ein Dartsturnier, das am 30. April 1988 in der Londoner Wembley Arena ausgetragen und durch die Boulevardzeitung News of the World gesponsert wurde. Es handelte sich um die 41. Auflage des Turniers seit Ende des Zweiten Weltkriegs und die 16. Austragung mit internationaler Beteiligung. Teilnahmeberechtigt waren neben den acht Gewinnern der regionalen Meisterschaften der Saison 1987/88, die in England (Eastern Counties, Lancashire & Cheshire, London & Home Counties, Midland Counties, North of England, Western Counties und Yorkshire) sowie in Wales stattfanden, auch die Sieger der Qualifikationsturniere in Irland, Kanada, Schottland, Schweden und den Vereinigten Staaten. Die Veranstaltung wurde vom Fernsehsender ITV übertragen.

Turniersieger wurde Titelverteidiger Mike Gregory (Stones Cross Hotel, Midsomer Norton), der im Finale Kevin Spiolek (Cambridge Squash Club) besiegen konnte. Als walisischer Regionalmeister nahm Rocky Jones (Castle Club Super League, Rhymney) an der Veranstaltung teil.

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Jacques Nieuwlaat: News of the World 1988. In: mastercaller.com, abgerufen am 21. Mai 2021.

Einzelnachweise 

1988
Dartveranstaltung 1988
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena